Deine Freunde steht für:
 den ehemaligen Namen einer Kölner Wählergruppe, siehe Klima Freunde
 eine deutschsprachige Musikgruppe, siehe Deine Freunde (Band)